Székely József (?–1831) színész, színigazgató
 Székely József (1825–1895) író, költő, újságíró, levéltáros
 Székely József (1923–2004) artistaművész
 Székely József (1928–1994) agrármérnök, mezőgazdasági kutató és szakíró
 Székely József (1929–2006) erdélyi magyar szobrász
 Székely József (1937) építészmérnök